Simone Corsi (ur. 24 kwietnia 1987 w Rzymie) – włoski motocyklista uczestniczący w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz wystąpił na mistrzostwach świata 2 czerwca 2002 roku w Grand Prix Włoch mając zaledwie 15 lat. Swoje pierwsze zwycięstwo odniósł w swoje 20 urodziny. W sezonie 2008 zdobył wicemistrzostwo świata w klasie 125 cm³.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Urodzeni w 1987
Włoscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Rzymie